Baratti è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Baradel, Baradello, Barat, Baratella, Baratelli, Baratieri, Baratta, Barattani, Barattelli, Barattero, Barattieri, Barattin, Barattini, Barattino, Baratto, Barattoni, Barattucci.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente lombardo, è presente prevalentemente nel bresciano, con ceppi anche in Piemonte orientale, a Bologna, Firenze e Roma.

Potrebbe derivare dall'attività del baratto, svolta dai capostipiti.

In Italia conta circa 746 presenze.

La variante Baratto è veneta, napoletana e tarantina; Barattoni è emiliano-romagnolo; Baratta è panitaliano; Baradel è veneziano; Baradello è trevigiano e udinese; Baratella compare nel veneziano, padovano, rodigino, ferrarese, romano e latinense; Baratelli è varesotto, milanese, bergamasco e genovese; Barattelli è aquilano e romano; Barattero è tipico di cuneese e torinese; Baratieri è trentino e bolzanese; Barattin è bellunese con presenze anche in trevigiano e padovano; Barattini è ligure, modenese, bolognese, carrarese e lucchese; Barattino è vercellese, alessandrino e genovese; Barattucci è teatino e pescarese; Barattieri è parmigiano, piacentino, pavese e milanese; Barattani è praticamente unico.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani